Javorový vrch je název pro více míst:

 Javorový vrch (Jizerské hory) (723 m) – kopec v Jizerských horách
Javorový vrch (Javoří hory) (777 m) – kopec v Javořích horách
 Javorový vrch (Oravská vrchovina), zvaný též Javorová (1076 m) – kopec v Oravské vrchovině
Javorový vrch (Hrubý Jeseník) (1079 m) – kopec v pohoří Hrubý Jeseník

 Javorový vrch (národní přírodní památka) – národní přírodní památka u obce Malá Morávka v okrese Bruntál
podobné
 Javorový (Moravskoslezské Beskydy) (1032 m) – kopec v Beskydech
Malý Javorový (Moravskoslezské Beskydy) (948 m) – kopec v Beskydech